Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 2 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chris Wilkinson che ha battuto in finale Roger Smith 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Mario Visconti (quarti di finale)
 Filip Dewulf (secondo turno)
 Chris Wilkinson (Campione)
 Lionel Roux (primo turno)

 Xavier Daufresne (quarti di finale)
 Roger Smith (finale)
 Tomas Nydahl (primo turno)
 Martin Laurendeau (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1992